

Вулиця Гетьмана Павла Полуботка 
 Вулиця Гетьмана Павла Полуботка — вулиця у місті Київ

Вулиця Гетьмана Полуботка 
 Вулиця Гетьмана Полуботка — вулиця у місті Кременчук
 Вулиця Гетьмана Полуботка — вулиця у місті Львів
 Вулиця Гетьмана Полуботка — вулиця у місті Рівне
 Вулиця Гетьмана Полуботка — вулиця у місті Тараща
 Вулиця Гетьмана Полуботка — вулиця у місті Чернігів
 Вулиця Гетьмана Полуботка — вулиця у місті Іллінці, Вінницька область

Вулиця Павла Полуботка 
 Вулиця Павла Полуботка — вулиця у місті Бориспіль
 Вулиця Павла Полуботка — вулиця у місті Бровари
 Вулиця Павла Полуботка — вулиця у місті Глухів
 Вулиця Павла Полуботка — вулиця у місті Городище
 Вулиця Павла Полуботка — вулиця у місті Дніпро
 Вулиця Павла Полуботка — вулиця у місті Дрогобич
 Вулиця Павла Полуботка — вулиця у місті Дубно
 Вулиця Павла Полуботка — вулиця у місті Жовква
 Вулиця Павла Полуботка — вулиця у місті Ковель
 Вулиця Павла Полуботка — вулиця у смт Колки
 Вулиця Павла Полуботка — вулиця у місті Коломия
 Вулиця Павла Полуботка — вулиця у смт Меденичі
 Вулиця Павла Полуботка — вулиця у місті Миколаїв, Львівська область
 Вулиця Павла Полуботка — вулиця у місті Надвірна
 Вулиця Павла Полуботка — вулиця у місті Радехів
 Вулиця Павла Полуботка — вулиця у місті Сокаль
 Вулиця Павла Полуботка — вулиця у місті Стрий
 Вулиця Павла Полуботка — вулиця у місті Фастів

Вулиця Полуботка 
 Вулиця Полуботка — вулиця у місті Борислав
 Вулиця Полуботка — вулиця у місті Броди
 Вулиця Полуботка — вулиця у місті Бурштин
 Вулиця Полуботка — вулиця у місті Володимир
 Вулиця Полуботка — вулиця у місті Заліщики
 Вулиця Полуботка — вулиця у місті Збараж
 Вулиця Полуботка — вулиця у місті Здолбунів
 Вулиця Полуботка — вулиця у смт Івано-Франкове
 Вулиця Полуботка — вулиця у місті Ізюм
 Вулиця Полуботка — вулиця у місті Калуш
 Вулиця Полуботка — вулиця у смт Любеч
 Вулиця Полуботка — вулиця у місті Миронівка
 Вулиця Полуботка — вулиця у місті Мостиська
 Вулиця Полуботка — вулиця у місті Нововолинськ
 Вулиця Полуботка — вулиця у місті Пустомити
 Вулиця Полуботка — вулиця у місті Скалат
 Вулиця Полуботка — вулиця у смт Скала-Подільська
 Вулиця Полуботка — вулиця у місті Славута
 Вулиця Полуботка — вулиця у місті Стебник
 Вулиця Полуботка — вулиця у місті Суми
 Вулиця Полуботка — вулиця у місті Тисмениця
 Вулиця Полуботка — вулиця у місті Хирів
 Вулиця Полуботка — вулиця у місті Ходорів
 Вулиця Полуботка — вулиця у місті Чортків
 Вулиця Полуботка — вулиця у місті Ямпіль, Вінницька область

Провулок Павла Полуботка 
 Провулок Павла Полуботка — провулок у місті Кропивницький

Провулок Полуботка 
 Провулок Полуботка — провулок у місті Золотоноша

Див. також 
 Сквер Павла Полуботка — сквер у місті Лебедин